Csabai Attila (1967) repülőmodellező
 Csabai Attila (1973) táncművész, koreográfus